YAZ steht für:
 Flughafen Tofino/Long Beach (IATA-Code)

Yaz steht für:
 Yazoo (Band)

yaz steht für:
 Yakö (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Cross-River-Sprachen, Sprache der Yakö in Nigeria

Abkürzung